Municipio de Cuba puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cuba (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Cuba (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Cuba (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.